Das Benson & Hedges Masters 1991 war ein Snooker-Einladungsturnier der Saison 1990/91, das vom 3. bis 10. Februar 1990 im Wembley Conference Centre in London ausgetragen wurde.
Es war die 17. Austragung des Masters.

Stephen Hendry gewann das Finale gegen Mike Hallett mit 9:8, nachdem er bereits 0:7 und 2:8 zurücklag.
Für Hendry war es der dritte Masters-Titel in Folge.

Finalrunde 
Quellen: SnookerDatabase, SnookerScene

Einzelnachweise 

1991
Snookerveranstaltung 1991
Billardturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Brent